Az Allsvenskan 1927-28-as szezonja volt a bajnokság negyedik kiírása. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a győztes az Örgryte IS lett. Ez volt a klub második bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

Kereszttáblázat

Nézőszámok

Góllövőlista

Jegyzetek

Források

Nyomtatott
 
 
 
 

Internetes
 
 
 
 

Allsvenskan szezonok
Svedlabdarugobajnoksag
Svedlabdarugobajnoksag